W Rumunii:
 Balaciu – gmina w okręgu Jałomica
 Balaciu – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Balaciu
 Balaciu – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Roșiile